Оглоблін () — російське прізвище, утворене від слова оглобля («голобля»).
 Оглоблін Володимир Миколайович (1915—2005) — український актор, режисер.
 Оглоблін Дмитро Миколайович (1905—1968) — професор, керівник кафедри маркшейдерської справи Донецького політехнічного інституту.
 Оглоблін Дмитро Олексійович (1893—1942) — російський та радянський ентомолог; брат ентомолога Оглобліна Олександра Олексійовича.
 Оглоблін Олександр Олексійович (1891—1967) — український та аргентинський ентомолог; брат ентомолога Оглобліна Дмитра Олексійовича.
 Оглоблін Олександр Петрович (1899—1992) — український історик.

Див. також 
 Оглоблин